Graham County Courthouse ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Graham County Courthouse (Arizona), ID-Nr. 82002077
 Graham County Courthouse (North Carolina), ID-Nr. 07000883